Kalambo steht für:

 Kalambo (Distrikt), Distrikt in der Region Rukwa, Tansania
 Kalambo-Fälle, Wasserfälle auf der Grenze zwischen Sambia und Tansania
 Kalambo (Tanganjikasee), Fluss in Sambia und Tansania

Kalambo ist der Familienname folgender Personen:
 Kaiser Kalambo (1953–2014), sambischer Fußballspieler